Cotim é um tecido de algodão usado na confecção de vestuário para homens. Muito usado no Arquipélago dos Açores até à primeira metade do século XX. De cor escura, o cotim era usado na confecção de uma peça de roupa a que davam o nome de froca, com mangas e abotoada, de baixo a cima terminando numa pequena gola.

Tecidos têxteis